De term Slory kan ook verwijzen naar:
 Michaël Slory, een Surinaamse dichter.
 Andwelé Slory,  een Surinaams-Nederlandse voetballer.